L'immeuble situé au 31-31bis rue Campagne-Première dans le  arrondissement de Paris date de 1910 ; c’est l’œuvre de l'architecte André-Louis Arfvisdon. Il est inscrit aux monuments historiques depuis le

Notes et références

Liens externes 
 

Monument historique dans le 14e arrondissement de Paris
Monument historique inscrit en 1986
Architecture Art nouveau à Paris